Exogone martinsi är en ringmaskart som beskrevs av Arnold Pagenstecher 1862. Exogone martinsi ingår i släktet Exogone och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
martinsi